Unionstraße steht für:
 Unionstraße (Dortmund), siehe Brückenensemble Unionstraße
 Unionstraße (Linz)
 Unionstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Friedrich-Engels-Allee

Siehe auch:
 Unionbrücke